Ян Вацлав Антонин Стамиц (; ; ) — чешский , , , основоположник мангеймской школы. Отец Карла Стамица и Антона Стамица.

Биография 
Ян Стамиц родился в семье органиста. Учился в гимназии в Йиглаве, затем в Карловом университете в Праге. В 1741 году поселился в Мангейме, в 1743 году стал первой скрипкой мангеймского придворного оркестра, в 1745 году — его дирижёром. В 1754—1755 годах работал в Париже.

Стамиц считается основоположником мангеймской музыкальной (композиторской и оркестровой) школы, для которой характерны, в частности, беспрецедентная самостоятельность партий духовых инструментов и интенсивное использование крещендо всего оркестра в противовес сдержанной динамике барочной музыки.

Стамицу принадлежит около 50 симфоний — считается, что именно он первым стал систематически писать четырёхчастные симфонии, добавляя к более раннему трёхчастному циклу менуэт или трио перед финалом. Стамиц написал также ряд оркестровых концертов (главным образом, для скрипки и для флейты), Торжественную мессу (1755), немало сонат.

Среди его маститых учеников был Франц Игнац Бек.

Примечания

Ссылки 
 Катерина Айзпурвит: «Мангеймские вздохи» Яна Стамица

Похороненные в Мангейме
Академические музыканты Германии
Академические музыканты Чехии
Стамиц